Este Necker término puede referirse a:
 Cubo de Necker, ilusión óptica creada por L.A. Necker.
 Isla Necker, en las islas hawaianas del noroeste.
 Isla Necker (Islas Vírgenes Británicas).

 Apellido
 Anne-Louise Germaine Necker
 Jacques Necker, financiero y político francés
 Louis Albert Necker, cristalógrafo suizo
 Noël Martin Joseph de Necker
 Madame Necker